El Castillo de Zafra puede referirse a:

 Al Castillo de Zafra en el municipio de Campillo de Dueñas, Guadalajara (España).
 Al Castillo de Zafra en el municipio de Zafra, Extremadura (España).